Мёльндальская коммуна () — коммуна в Швеции в лене Вестра-Гёталанд. Административный центр — Мёльндаль, считающийся пригородом Гётеборга.

Площадь коммуны — 147 км², население — 61 659 жителей (2013).

Наиболее крупные населённые пункты 
 Хеллесокер
 Коллеред
 Линдоме

Источники 
 Nationalencyklopedin

Коммуны Швеции